Run-D.M.C.:

 Run-D.M.C. — американская рэп-группа.
 Run-D.M.C. — дебютный студийный альбом хип-хоп группы Run-D.M.C.